Рудень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Рудень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Шуйч.
 Рудень () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративно підпорядковується місту Кітіла.